Mühlenfließ eller Mühlenfliess kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Mühlenfließ (Ostsee) – vattendrag, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Fredersdorfer Mühlenfließ – vattendrag i Tyskland,
 Mühlenfliess, Brandenburg,